Hope House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hope House (Kansas), ID-Nr. 00000157
 Hope House (Maryland), ID-Nr. 79001143

Siehe auch:
 Hopes House, ein Herrenhaus in East Lothian, Schottland